Le terme « Tétralogie » a plusieurs significations :
 Une tétralogie est le nom donné chez les anciens Grecs à une réunion de quatre pièces dramatiques ;
 Plus largement, une tétralogie désigne une œuvre (littéraire, cinématographique) en quatre volets ;
 En musique, on appelle parfois la Tétralogie l'œuvre de Richard Wagner Der Ring des Nibelungen (L'Anneau du Nibelung), composée de quatre opéras (trois journées et un prologue) ;
 Le logiciel de veille documentaire scientifique et technique TETRALOGIE est un des éléments essentiels de la station bibliométrique "ATLAS" élaborée conjointement grâce aux aides du CEDOCAR et du SGDN et qui fait intervenir de nombreux partenaires nationaux (CNRS, CRRM, IRIT, Ministères…) afin de proposer sur un même support l'ensemble des méthodes qui sont opérationnelles à l'heure actuelle dans ce domaine ;
 La tétralogie de Fallot est une anomalie congénitale du cœur.

Voir aussi 

 Trilogie

Tétralogie